Ådgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådgrund, Kristinestad, Österbotten,  (33 ha)
 Ådgrund, Ingå, Nyland,  (1 ha)

Se även
Ådgrundet
Ådgrunden
Ytter Ådgrund

Robotskapade Finlandförgreningar